Antoni Górski (sędzia)
 Antoni Górski (profesor)
 Antoni Górski (żołnierz)